Berezań – miasto na Ukrainie, w obwodzie kijowskim
 Berezań – wieś na Ukrainie, w obwodzie mikołajowskim, w rejonie oczakowskim
 Berezań – wieś na Ukrainie, w obwodzie odeskim, w rejonie bielajewskim

 Berezań – rzeka na Ukrainie, w obwodzie mikołajowskim
 Berezań – ukraińska wyspa na Morzu Czarnym